UNICEF Open 2010 (kobiety)
 UNICEF Open 2010 (mężczyźni)